Pictures – album di Timo Maas del 2005
 Pictures – album di Katie Melua del 2007